WD este un acronim de două litere care se poate referi la:

Coduri 

 Codul comitatului Waterford, Irlanda
 Codul IATA pentru DAS Air Cargo
 Wardair, în cazul fostului cod IATA
 Cod poștal WD din Anglia

Altele 

  Royal Canadian Air Force Women's Division
 Compania de divertisment Walt Disney
 "W.D." War Department, a department of the United Kingdom, who stamped equipment, provisions, etc. with the letters 
 WD-40, un tip de ulei mineral foarte penentrant, folosit pentru ungerea mecanismelor la care se ajunge cu greu
 Web Dynpro
  Zi a săptămânii, Weekday
  Well Done, în cazul acronimele utilizate pe Internet
 Western Digital, companie specializată în realizarea dispozitivelor de stocare a informatiilor

Autovehicule 

 Dodge Durango

Referințe

Legături externe 

  „WD” la acronymfinder.com